Il singolare del torneo di tennis Bielefeld Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Poljakov che ha battuto in finale Lars Koslowski 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Dmitrij Poljakov (Campione)
 Thomas Högstedt (primo turno)
 Chris Garner (primo turno)
 Markus Zoecke (secondo turno)

 Jamie Morgan (primo turno)
 Lawson Duncan (primo turno)
 Karsten Braasch (quarti di finale)
 Daniel Orsanic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bielefeld Challenger 1991